Гюзель — женское имя и фамилия.

Имя 
 Апанаева, Гюзель Махмудовна (род. 1948) — советская и российская артистка.
 Манюрова, Гюзель Тагировна (род. 1978) — казахстанская спортсменка.

Фамилия 
 Гюзель, Галип (род. 1987) — турецкий футболист.
 Гюзель, Эджем (род. 1995) — турецкая яхтсменка.

См. также 
 Гузель